Елецкий сельсовет

Липецкая область 
 Елецкий сельсовет Елецкого района

Тверская область 
 Елецкий сельсовет Селижаровского района (преобразован в конце 1999-х в сельский округ)